Prințul Christian de Hanovra se poate referi la:

 Prințul Christian de Hanovra (1885–1901), fiul lui Ernest Augustus, Prinț Moștenitor de Hanovra
 Prințul Christian Oscar de Hanovra (1919–1981), fiul lui Ernest Augustus, Duce de Brunswick
 Prințul Christian de Hanovra (n. 1985), fiul lui Ernest Augustus al V-lea, Prinț de Hanovra